Milin kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mainling Xian, härad, Tibet,

Tjeckien 

 Milín (ort), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar